Pont de la Motte désigne plusieurs ponts et lieux-dits :
 Pont de la Motte, un pont routier et piéton sur la Seymaz, situé sur la commune suisse de Meinier, dans le canton de Genève.
 Pont de la Motte, un pont destiné au franchissement du Rouvre, dans le département de l'Orne (France).
 Pont de la Motte, ancien pont routier près de Tours, dont les bombardements par les Alliés causèrent de nombreux dégâts et victimes dans les communes voisines.

Voir aussi 
 Pont Général-de-la-Motte-Rouge

Notes et références